Orgelwerk steht für
Werk (Orgel), Teil einer Pfeifenorgel
Orgelmusik, eine Orgelkomposition 
Orgelwerk (Fallgitter), ein spezielles Fallgitter mit separat beweglichen Stangen